Ломовка — река в Волгоградской области России. Устье реки находится в 324 км по левому берегу реки Медведица. Длина реки составляет 17 км, площадь водосборного бассейна 166 км².

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Донскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Медведица от истока до впадения реки Терса, речной подбассейн реки — Дон между впадением Хопра и Северского Донца. Речной бассейн реки — Дон (российская часть бассейна).

Код объекта в государственном водном реестре — 05010300112107000008597.

Примечания 

Притоки Медведицы (притока Дона)
Реки Жирновского района